Erholungshaus bezeichnet:
 Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid#Krupp-Krankenanstalten und Erholungshaus, das Kaiserin-Auguste-Viktoria-Erholungshaus in Essen-Rüttenscheid (seit 1897)
 Erholungshaus (Bayer), ein Veranstaltungshaus der Bayer AG in Leverkusen-Wiesdorf (seit 1908)
 Erholungsheim